Kito steht für:
 Kito (Vorname), mit Namensträgern

Kito oder Kitō ist der Familienname folgender Personen:
 Kitō Nabesaburō (1899–1982), japanischer Maler
 Yukiko Kito, Ehename von Yukiko Takahashi (* 1967), japanische Volleyballspielerin und -trainerin

Kito ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Kito (Tonga), Insel im Haʻapai-Archipel, Tonga

Siehe auch:
 Kitto